Too Close (Alex Clare), een nummer van de Britse zangeres Alex Clare
Too Close (Next), een nummer van de Amerikaanse R&B-groep Next